Marble Peak kan syfta på följande:

 Marble Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Marble Peak, British Columbia, en bergstopp i Kanada